CK poate fi:
 Insulele Cook, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .ck, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Insulele Cook
 Insulele Cocos, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu